

Anno 
 255 o 255 a.C.

Codici 
 255 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Eupatoria, penisola di Crimea, in Ucraina

Matematica 
 255 – numero